Lanco (motorfiets), een historisch motorfietsmerk uit Oostenrijk
Lanco (Los Ríos), een gemeente in de Chileense provincie Los Ríos